Badminton wurde bei den Afrikaspielen 2019 vom 27. August bis zum 1. September in der marokkanischen Stadt Casablanca ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Ergebnisse

Setzliste
  Ahmed Salah / Hadia Hosny (Viertelfinale)
  Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (Finale)
  Joseph Abah Eneojo / Peace Orji (Halbfinale)
  Koceila Mammeri / Linda Mazri (Champion)
  Aatish Lubah / Kobita Dookhee (Viertelfinale)
  Kalombo Mulenga / Ogar Siamupangila (Viertelfinale)
  Gideon Babalola / Zainab Damilola Alabi (Viertelfinale)
  Georges Paul / Aurélie Allet (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Weblinks 
 Turnier in der Datenbank der Badminton World Federation (englisch)
 Results Book der Wettbewerbe (englisch)

2019 Herreneinzel
Badminton 2019
Badminton Mixed
Badmintonwettbewerb in Casablanca